Лотус 72 е болид от Формула 1, конструиран от Колин Чапман и Маурис Филип с който отбора на Лотус участва през сезон 1970 до сезон 1975.

Конструкция 
72 бе поредната иновация дело на Колин Чапман, главният директор на Лотус. Болидът съдържа нови вътрешни спирачки, монтирани радиаторни кутии на двете страни на болида до кокпита и въздушна кутия монтирана на двигателя, над пилота. Самият дизайн бе вдъхновен от задвижвания с турбинов газ болид Лотус 56 и от Лотус 63, задвижван с 4 по 4, а формата бе направена за по-добра скорост. За сравнение със Лотус 49, 72 се оказа с 19 км/ч по-бърз използвайки същия двигател Косуърт както при 49.

Усилията на Чампан доведоха до най-успешния болид като структура изцяло във Формула 1, нещо което съперниците все още са назад в технологията. Макар да е най-успешния болид, естествено трябва да се споменят и слабите страни на 72. Сериозния проблем още в началото се оказа предното и задното окачване, повлияно от липса на увереност в системата „анти-дайв“ в предната част на болида и „анти-скуад“ в задната част при ускорение. Тези проблеми бяха оправени, чрез подобрения по окачването.

История

1970 
Маркирайки дебюта си в 1970 Голяма награда на Испания на пистата Харама, Йохен Ринт донесе четири победи и три пол-позиции, докато съотборникът му Джон Майлс успя да регистрира само седмо и осмо място в Зандвоорт и в Клермон-Феран. Ринт бе сигурен шампион, преди да се случи нелепата смърт на австриеца по време на квалификацията за 1970 Голяма награда на Италия, карайки 72 без монтирани предни и задни крила. Смъртта на популярния пилот накара Майлс да се откаже от състезателна дейност, а на техните места дойдоха Емерсон Фитипалди и Райн Визел, които завършиха съответно 1-ви и трети в 1970 Голяма награда на САЩ, а с това гарантира посмъртно титлата на Ринт, след като главният му съперник от Ферари, Джаки Икс завърши втори в това състезание. Двукратния шампион Греъм Хил също пилотира 72 за частния отбор на Роб Уолкър, но без видими резултати.

1971 
Тони Руд направи допълнителни модификации по болида за сезон 1971, но без важни резултати. И Фитипалди и Визел имаха сериозни трудности по болида което бе причината Лотус да не регистрира нито една победа. Все пак бразилеца записа две трети и едно второ място, докато шведа записа две четвърти места като най-добро класиране. Южно-африканецът Дейв Чарлтън замести Визел за 1971 Голяма награда на Великобритания, след като шведа имаше задачата да кара Лотус 56.

1972 
Следващият сезон се оказа по-добър от предишния като Фитипалди постига пет победи, две втори и едно трето място, както и три пол-позиции. Неговите 61 точки не само донесоха титлата при пилотите за бразилеца, но и при конструкторите. Съотборникът му Дейв Уокър бе по-скоро разочорование, като нито той нито Райн Визел не влязоха в точките, което бе причината и двамата да бъдат освободени от отбора за следващия сезон за сметка на Рони Петерсон. Дейв Чарлтън записа четири участия за Скудерия Скрибанте, но без нито едно завършване. Сезон 1972, маркира за първи път болидите да бъдат спонсорирани от Джон Плеър Спешиълс.

1973 
С въвеждането на нови правила относно структурата на болида за подобряване на сигурността на пилота, Лотус 72 отново бе модифициран до E вариант, с по-голямо шаси и ново задно крило, както и по-голяма въздушна кутия от 1973 ГП на Германия насам. Новият съотборник на Фитипалди, Рони Петерсон, показа истинските си умения, записвайки първата си победа в Пол Рикар, следвано от още три, докато бразилеца постигна само три. Емерсон не защитава титлата си, благодарение на няколко отпадания, които доведоха до трета световна титла за Джеки Стюарт. Все пак титлата при отборите остана притежание на Лотус благодарение на резултатите и на двамата пилоти.

1974 
Петерсон се оказа водещия пилот на отбора, след като Фитипалди напусна в посока Макларън, което отвори място за белгиеца Джаки Икс. 72 трябваше да бъде заменен от Лотус 76, но лошите резултати накара Чампан отново да принуди двамата пилоти да карат 72Е, за остатъка от сезон 1974. Шведът записа три победи в Монако, Франция и Италия, докато Икс записа две трети места като най-добри. Въпреки че болидът е на около четири години, Лотус отново показа компететивност и завърши четвърти зад шампионите от Макларън, Ферари и Тирел.

1975 
72 бе използван за шести пореден сезон, но повечето отбори са с изцяло нови болиди или всъщност почти при някои. Въпреки подобрения по окачването, Лотус не записа нито една победа, като Джаки Икс записа второ място като най-добър в 1975 Голяма награда на Испания, което бе прекъснато от тежката катастрофа на германеца Ролф Щомелен. Отборът завърши на седмо място с девет точки, което се оказа най-слабия за тях, което принуди 72 да бъде пенсиониран, официално да бъде заместен от нашественика си Лотус 77 за сезон 1976.

Класиране във Формула 1 

[a]  Включва 14 точки постигнати с Лотус 49.

[b]  Включва 3 точки постигнати с Лотус 76.

Болиди от Формула 1